Ian Samuels est un auteur et réalisateur américain.

Publications 

 Property Tycoon: A Simple Seven Step Guide to Becoming a Property Millionaire (2014)
 Gwendolyn and the Underworld (2012)

Filmographie 
 Sierra Burgess Is a Loser (2018)
 Myrna the Monster (2015)
 Caterwaul (2012)
 The Map of Tiny Perfect Things (2021)

Références

Liens externes 

Réalisateur américain